Somebody to Love puede referirse a:

 "Somebody to Love"  (1967), canción de Jefferson Airplane.

 "Somebody to Love" (1976), canción de Queen.

 "Somebody to Love"  (1993), canción de The Ramones.

 Somebody to Love (1994), película de Alexandre Rockwell.

 "Somebody to Love" (2006), canción de Nelly Furtado.

"Somebody to Love" (2009), canción de Leighton Meester.

 "Somebody to Love" (2010), canción de Justin Bieber.